

Localidades

Cedral (Maranhão)
Cedral (São Paulo)

Cedral (San Luis Potosí)

Ver também
Los Cedrales

Desambiguações de topônimos